Everglo es un licor que combina tequila y vodka.

Everglo es la primera combinación de vodka y tequila que sale al mercado. Se elabora en Ámsterdam y es distribuido por la empresa americana, Wingard, Inc. La primera partida de Everglo se puso a la venta en julio de 2004.

Además de ser una mezcla de vodka y tequila, Everglo también contiene cafeína y ginseng. Tras observar a la gente en los bares combinando bebidas energéticas con alcohol, el creador de Everglo decidió hacer un licor que ya incluyera productos energéticos.

Enlaces externos 

Licores